Хмелище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хмелище — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Хмелище — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Хмелище — село в Бердичевском районе Житомирской области.